

Geografia 

 Tanda –  comune rurale del Niger
 Tanda –  suddivisione dell'India, classificata come municipal board, nel distretto di Ambedkar Nagar
 Tanda –  suddivisione dell'India, classificata come municipal board, nel distretto di Rampur
 Tanda –  città, sottoprefettura e comune della Costa d'Avorio

Musica 

 Tanda –  turno di danza in una milonga